Мизантро́пия:

 Мизантропия — отчуждение от людей;
 «Мизантропия» — второй студийный альбом российской рок-группы «Северный Флот».